En Pologne, Racław peut désigner :

 Racław, village de la voïvodie de Lubusz,
 Racław, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.